USA
Petersburg, település Alaszka államban
Petersburg, település Illinois államban
Petersburg, település Indiana államban
Petersburg, település Kalifornia államban
Petersburg, település Kentucky államban
Petersburg, település Nebraska államban
Petersburg, település Nyugat-Virginia államban
Petersburg, település Oregon államban
Petersburg, település Virginia államban